Sorry Little Sarah — первая песня и сингл немецкой поп группы Blue System с альбома Walking on a Rainbow, выпущенная в 1987 году на лейбле BMG.

О сингле 
Изначально композиция была написана Дитером Боленом для его более успешного проекта Modern Talking, но её Дитер так и не предложил спеть Томасу. И тогда Болен решил спеть её сам, при этом петь на октаву ниже и сильно хрипеть. Впоследствии Sorry Little Sarah стала первой композицией в одноимённом сингле и первой с дебютного альбома Blue System Walking on a Rainbow.

Список треков 
 Blue System — Sorry Little Sarah
 Blue System — Big Boys Don’t Cry

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки